Whisky Romeo Zulu (2005) é um filme argentino dirigido por Enrique Piñeyro e escrito por Piñeyro e Emiliano Torres. Com produção executiva de Verónica Cura (Aqua Films) e produção de Enrique Piñeyro.

Ligações externas
 
 

Filmes de drama da Argentina
Filmes da Argentina de 2005
Filmes em língua espanhola